Tang Jingzong (809-827), keizer van Tang (824-827)
 Wang Yanxi (tempelmaan Jingzong), koning van Min (939-944)
 Liao Jingzong, keizer van Liao (969-982)
 Xia Jingzong, keizer van de Westelijke Xia (1038-1048)